Шеръёль — название рек в России:

 Шеръёль (приток Велью) — в Республике Коми.
 Шеръёль (приток Войвожа) — в Республике Коми.
 Шеръёль (приток Вуктыла) — в Республике Коми.
 Шеръёль (приток Зверинца) — в Республике Коми.
 Шеръёль (приток Кижмолы) — в Архангельской области.